Михаил Михайлович Самыгин () — председатель Курганского областного суда (1953—1960), участник Великой Отечественной войны, старший сержант.

Биография 
Михаил Михайлович Самыгин родился 28 апреля 1922 года в селе Нижний Шкафт Нижне-Шкафтинской волости Городищенского уезда Пензенской губернии, ныне село — административный центр Нижнешкафтинского сельсовета  Пензенской области.

В Рабоче-крестьянскую Красную Армию призван Далматовским РВК Челябинской области в 1939 году.

Участник Великой Отечественной войны.

Служил наводчиком, затем командиром орудия 488-го пушечного артиллерийского полка 334-й стрелковой дивизии 4-й Ударной армии, старший сержант.

На фронте вступил в ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

С сентября 1947 года — народный судья 1-го участка Каргапольского района Курганской области.

С 9 августа 1951 года — член Курганского областного суда.

С 13 сентября 1951 года — заместитель председателя Курганского областного суда по уголовным делам.

С 14 марта 1953 года — председатель Курганского областного суда.

В 1960 году освобождён от обязанностей председателя Курганского областного суда в связи с переходом на другую работу.

Михаил Михайлович Самыгин умер 9 января 1995 года в городе Кургане. Похоронен  города Кургане Курганской области.

Награды 
 Орден Красной Звезды, 31 января 1943 года
 Медаль «За отвагу», 21 января 1943 года
 Медаль «За оборону Москвы», 27 июля 1945 года
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Семья 
Жена — Самыгина Евгения Фёдоровна (4 января 1922 — 20 сентября 2010)

Примечания 

Персоналии:Далматово
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Персоналии:Каргапольский район